Ел Ремансо има више значења:

 Ел Ремансо (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ремансо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику